O aruã (ou aroã) é uma língua extinta da família linguística arawak falada no Brasil.

Vocabulário 
Vocabulário aruã (flora, fauna e artefatos culturais):

Bibliografia 
 Ferreira Penna, Domingos Soares (1881). Algumas palavras da língua dos Aruans. Archivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro 4: 15-25. Rio de Janeiro.
 Nimuendajú, Curt (1948). The Aruã. In Julian Steward (ed.). Handbook of South American Indians, vol. 3, pp. 195-198. Washington: Bureau of American Ethnology.

Ver também 
 Línguas aruaques

Arua